Charles Ayton (1879-1920) : sculpteur américain
 DeAndre Ayton (1998- ) : joueur de basket-ball bahaméen 
 Sarah Ayton (1980- ) : navigatrice britannique
 William Alexander Ayton (1816-1909) : pasteur anglican britannique

Autre 

 Great Ayton, un village du district de Hambleton dans le Yorkshire du Nord, en Angleterre.